Матчи претендентов 1985—1986 — этап соревнований на первенство мира по шахматам, где выявлялся претендент на выход в Суперфинал претендентов 1987 на матч с чемпионом мира.

4 участника, в том числе Р. Ваганян, А. Соколов, А. Юсупов — победители турнира претендентов 1985 и Я. Тимман, разделивший 4-5-е места в турнире претендентов (сыграв дополнительный матч вничью с М. Талем — 3 : 3, получил право участия в соревнованиях претендентов благодаря лучшему коэффициенту). 

 В п/ф матчах Юсупов выиграл у Тиммана (Виннипег), Соколов — у Ваганяна (Минск).
 В финальном матче Соколов — Юсупов (Рига) счёт после 10 партий был 6 : 4 в пользу Юсупова. Выиграв затем 3 партии подряд, победу в матче одержал Соколов. Это единственный претендентский матч, выигранный участником, отстававшим в ходе соревнования на 2 очка (до этого в 51 матче такого случая не было, лишь Л. Портишу дважды удавалось сравнять счёт, но оба раза он проигрывал матч в итоге).

Таблицы матчей

Полуфинал

Финал

Литература

Ссылки 
 Партии матчей на сайте pgnmentor.com

Матчи претендентов
1985 год в шахматах
1986 год в шахматах